„Феята за вдигане на тежести, Ким Бок-джу“ (; ) е южнокорейски сериал, който се излъчва от 16 ноември 2016 г. до 11 януари 2017 г. по MBC.

Сюжет 
Поредицата е история за възрастта на група спортисти от колежа, които се борят за мечтите си, изживяват и намират любов в процеса и растат всяка стъпка по пътя.

Актьори 
 И Сонг-кьонг – Ким Бок-джу
 Нам Джу-хьок – Чонг Джун-хьонг
 И Дже-юн – Чонг Дже-и
 Кьонг Су-джин – Сонг Ши-хо

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2016 година
Филми за вдигане на тежести
Южнокорейски сериали
Драматични сериали
Комедийни сериали
Сериали на Ем Би Си
2016 година в Азия